Zeugma (stijlfiguur), een retorische stijlfiguur;
 Zeugma (stad), een Romeinse stad aan de Eufraat in Klein-Azië (huidige Turkije);
 Zeugma in Syrië, een titulair bisdom;
 Zeugma in Mesopotamië, een titulair bisdom;